Ebersol steht für:

 Ebersol, Ortschaft in der Gemeinde Neckertal im Kanton St. Gallen, Schweiz
 Dick Ebersol, US-amerikanische Radio- und Fernsehpersönlichkeit